Kaštilica (Kaštel Sućurac)
Kaštilica (kula pri vrhu Kozjaka)
Kaštilica (Kaštel Gomilica)